Mantero - azienda tessile italiana
 Bernardo Mantero – scultore italiano
 Enrico Mantero – architetto, storico dell'architettura, accademico e professore universitario italiano
 Matteo Mantero – politico italiano
 Paolo Mantero – produttore discografico
 Renzo Mantero – medico, chirurgo e scrittore italiano
 Teresa Mantero – latinista e filologa classica italiana